Coronat (escriptor romà), Coronatus (segle IV o segle V)
 Coronat (moneda), tipus de moneda amb la imatge d'un rei amb corona
 Coronat (motocicleta), marca de motocicletes mallorquina dels anys 1950